Označení USS Bunker Hill nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Bunker Hill (CV-17), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1947
 USS Bunker Hill (CG-52), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1986